

Codici 
 MIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miriti (Colombia)
 mix – codice ISO 639-3 della lingua mixteca di Mixtepec

Economia 
 Mix – combinazione di variabili, usato in espressioni come marketing mix

Informatica 
 MIX – Milan Internet eXchange, punto di interscambio di Milano (Italia)
 MIX – macchina immaginaria realizzata da Donald Knuth nella sua opera informatica The Art of Computer Programming
 Mix – strumento di automazione dello sviluppo
 .mix – Formato dei file di Microsoft PhotoDraw
 mix – Building tool per Elixir

Musica 
 Mix – termine della lingua inglese che significa miscela o miscuglio, e può essere utilizzato per indicare
 Compilation
 Missaggio
 Remix
 Mixtape
 Mix – album discografico di Susumu Yokota del 1999
 Mix – album discografico di Francesco De Gregori del 2003
 Mix, abbreviazione di mixolydian, termine inglese indicante la scala misolidia.

Persone
 Tom Mix attore statunitense

Altro 
 MIX – millenove nel sistema di numerazione romano
 Mix – miscuglio di ingredienti già pronti per realizzare una ricetta (come un budino o una torta)
 MIX – manga e anime spokon di Mitsuru Adachi

Pagine correlate 
 Mixer
 Mash-up

Altri progetti